Aardrijkskunde
 Massay, plaats in het Franse departement Cher

Personen met de achternaam Massay
 Fernand Massay, Belgisch voetballer
 Maurice Massay, Belgisch syndicalist en vakbondsbestuurder